Pinno ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Hermann Pinno (1831–1902), preußischer Bergbeamter
 Karl Pinno (1875–?), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Pino
 Pinnow